

Navi della Marina francese 
 Argonaute (1708) – vascello da 50 cannoni
 Argonaute (1723) – vascello da 46 cannoni
 Argonaute (1781) – vascello da 74 cannoni
 Argonaute (1798) – vascello da 74 cannoni della classe Téméraire, ceduto alla Spagna nel 1806 in cambio del vascello da 78 cannoni Vencedor, ribattezzato Argonaute
 Argonaute (1840) – nave non completata
 Argonaute (1893) – torpediniera della classe omonima
 Argonaute (1911) – prototipo di sottomarino
 Argonaute (1929) – sottomarino della 
 Argonaute (S636) – sottomarino del 1958, ora museo
 Argonaute (2004) – nave ausiliaria

Altro 
 Argonaute – proteine coinvolte nella RNA interference

Pagine correlate 
 Argonauta
 Argonaut